She-ch’uan Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinqian He, vattendrag, Hubei, 
 Jinjing He, vattendrag, Shaanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar